ha-Babli (der Babylonier) ist der Name folgender Personen:

 David ha-Babli, jüdischer Religionsphilosoph des 9. und 10. Jahrhunderts, siehe David ibn Merwan al-Muqammitz